Alfonso Dulanto puede referirse a:

 Alfonso Dulanto Corzo (1969 - ), exfutbolista peruano.
 Alfonso Dulanto Rencoret (1943 - ),  ingeniero, empresario y exministro de estado chileno.